Roman Jebavý e Andrés Molteni erano i detentori del titolo, ma Jebavý ha scelto di partecipare al concomitante torneo di Montpellier. Molteni ha fatto coppia con Leonardo Mayer, perdendo in finale contro Marcelo Demoliner e Matwé Middelkoop con il punteggio di 6-3, 7-64.

Teste di serie 

  Máximo González /  Fabrice Martin (semifinali)
  Sander Gillé /  Joran Vliegen (primo turno)

 Marcelo Demoliner /  Matwé Middelkoop (campioni) 
 Leonardo Mayer /  Andrés Molteni (finale)

Wildcard 

  Pedro Cachín /  Juan Pablo Ficovich (primo turno)

 Andrea Collarini /  Facundo Mena

Riserve 

  Federico Gaio /  Pedro Martínez (quarti di finale)

 Alessandro Giannessi /  Gianluca Mager (primo turno, ritirati)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Cordoba Open 2020